Soundwave – personaggio immaginario della serie Transformers
Soundwave – festival musicale australiano